Flughafen Madrid steht für:

 Flughafen Madrid-Barajas, internationaler Flughafen
 Flughafen Madrid-Cuatro Vientos, Verkehrsflughafen
 Flughafen Madrid-Torrejón, Verkehrsflughafen

Siehe auch:
 Militärflugplatz Getafe